Сен-Марте́н-д'Оксіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Орлеана, 14 км на північ від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 966 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2257,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-д'Оксіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-д'Оксіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер